«Панатинаикос» — название ряда объектов в Афинах, Греция:
 Клубы
 
 Панатинаикос (баскетбольный клуб)
 
 Панатинаикос (футбольный клуб)
 
 
 
 

 Спортивные сооружения
 Панатинаикос (стадион)